A Flúgos futam az alábbi alkotások, formációk címében fordul elő:

 Flúgos futam – amerikai-hongkongi akció vígjáték (1976)
 Flúgos futam – ska zenekar volt az 1980-as években
 Flúgos futam – Hanna-Barbera-rajzfilmsorozat (1968–1969)
 Flúgos futam – Hanna-Barbera-rajzfilmsorozat (2017)
 Flúgos futam – az Irigy Hónaljmirigy albuma (Universal Music, 2002)